Keizer Ferdinand I (1503-1564), keizer van het Heilige Roomse Rijk
 Ferdinand II van Tirol (1529-1595), graaf van Tirol
 Keizer Ferdinand II (1578-1637), keizer van het Heilige Roomse Rijk
 Keizer Ferdinand III (1608-1657), keizer van het Heilige Roomse Rijk
 Ferdinand van Oostenrijk (1609-1641), kardinaal, landvoogd van de Nederlanden
 Ferdinand IV van Hongarije (1633-1654), Rooms-koning en koning van Hongarije en Bohemen
 Ferdinand van Oostenrijk (1754-1806), hertog van Milaan
 Ferdinand III van Toscane (1769-1824), groothertog van Toscane
 Ferdinand I van Oostenrijk (1793-1875), keizer van Oostenrijk
 Ferdinand IV van Toscane (1835-1908), groothertog van Toscane
 Ferdinand Karel van Oostenrijk (1868-1915), ook bekend als Ferdinand Burg na verlies van zijn adellijke titels

Ferdinand